Sagrado Coração de Jesus, símbolo cristão
 Imaculado Coração de Maria, símbolo cristão
 Imaculado Coração de Maria (Funchal), freguesia do Funchal, Portugal
 Sagrado Coração,bairro de Jandira

Veja também 
Universidade do Sagrado Coração  - desambiguação

Desambiguação